Krupoderynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Krupoderinzy/Круподеринцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Orschyzja, siehe Krupoderynzi (Orschyzja)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche, siehe Krupoderynzi (Pohrebyschtsche)